Jagong (Jagong Jeget)
 Jagong (Kunduran)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing